Ernst Juch ist der Name von

* Ernst Juch (Journalist) († 1900), ab 1859 deutscher Herausgeber und Chefredakteur der Londoner Exilantenzeitung „Hermann“
 Ernst Juch (Maler) (1838–1909), deutscher Maler und Grafiker